Nikolaj Todorow ist der Name folgender Personen:

* Nikolaj Todorow (Politiker) (1921–2003), bulgarischer Politiker, Vorsitzender der Nationalversammlung der Republik Bulgarien 1990
 Nikolaj Todorow (Fußballspieler, 1964) (* 1964), bulgarischer Fußballspieler und -trainer 
 Nikolaj Todorow (Fußballspieler, 1996) (* 1996), bulgarischer Fußballspieler